Miejscowości w USA:
 Rosamond – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Kern
Gminy w USA:
 Rosamond (ang. Rosamond Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Christian